Degrelle ist der Name von

 Léon Degrelle (1906–1994), belgischer Waffen-SS-Offizier
 Maurice Degrelle (1901–1987), französischer Sprinter